Zahodna fronta je lahko:
 zahodna fronta (prva svetovna vojna)
 zahodna fronta (druga svetovna vojna)

Glej tudi 
 fronta
 vzhodna fronta